

Geografia 
 Belgio
 Mere – località del comune di Erpe-Mere 
 Regno Unito
 Mere – parrocchia civile del Cheshire
 Mere – paese del Wiltshire

Persone 
 Mère – mistica francese
 Charles Méré – drammaturgo, sceneggiatore e regista francese
 Jorge Meré – calciatore spagnolo
 Vuyo Mere – calciatore sudafricano

Altro 
 Mere – arma tradizionale māori